Het Nederlands kampioenschap dammen van 1935 telde tien deelnemers. Johan Vos won het kampioenschap, die hiermee zijn zesde nationale titel in de wacht sleepte. Hij was de enige dammer die 13 punten behaalde.

Resultaten

Nederlands kampioenschap dammen
Dammen in 1935